Unter dem Begriff Fruchtfliegen sind im deutschen Sprachgebrauch zwei Familien der Fliegen (Unterordnung Brachycera) bekannt:

die Drosophilidae (Taufliegen, auch Obst- oder Essigfliegen genannt) mit dem als biologisches Forschungsobjekt weltbekannten Vertreter Drosophila melanogaster und dem auch als Kirschessigfliege bekannten besonders häufigen Schädling (2009 von Südostasien nach Europa eingeschleppt)
die Tephritidae (auch Bohrfliegen genannt)